Armeria – genere di piante
 Armeria – negozio specializzato nella vendita di armi
 Armeria Reale – collezioni di armi e armature antiche, situata a Torino 
 Palazzo dell'Armeria – palazzo situato nel Cremlino di Mosca